Алексей Хрущёв:
 Хрущёв, Алексей Иванович (1741—1805) — русский военачальник, генерал от инфантерии, участник трёх русско-турецких войн.
 Хрущёв, Алексей Степанович (род. 1982) — молдавский шахматист, участник трёх шахматных Олимпиад.